Występy w europejskich pucharach szwajcarskiego klubu piłkarskiego Grasshopper Club Zürich.

Wykaz spotkań pucharowych

1956–1980

1981–1990

1991–2000

2001–2020

Bibliografia 
 

Grasshopper Club Zürich
Szwajcarskie kluby piłkarskie w europejskich pucharach